Echo har flere betydninger:
 Echo (oreade) – en bjergnymfe i græsk mytologi
 Echo Protocol – et udtryk inden for it-terminologien
 echo (datalogi) – en UNIX kommando til at vise en linje med tekst
 Echo (musikpris) - tysk musikpris

Se også:
 Echo symboliserer bogstavet "e" i NATO's fonetiske alfabet
 Ekko – genlyd
 Ecco Sko A/S – en virksomhed
 ECHO (EU) – European Community Humanitarian aid Office